Miguel López de Legazpi
Estação Legazpi
Legazpi (bairro de Madrid)
Legazpi (Espanha)
Legazpi (Albay)

Ver também

Desambiguações de topônimos